Jaenke ist der Familienname folgender Personen:

 Aranka Jaenke-Mamero (1924–2018), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Franz-Werner Jaenke (1905–1943), deutscher Schlosser und Reichstagsabgeordneter der NSDAP

Siehe auch:
 Jänke
 Jäncke
 Jenke
 Jencke